Szenioritás - szeniorátus, egy trónöröklési rend
 Szenioritás - az európai uniós védjegyjog egyik intézménye